Francesco Severi kan syfta på:

* Francesco Severi (omkring 1520–1570), italiensk läkare och poet
 Francesco Severi (omkring 1595–1630), italiensk tonsättare
 Francesco Severi (1879–1961), italiensk matematiker
 Francesco Severi (1907–1980), italiensk racerförare